Ride har flere betydninger:

 Ride (fugl) – fugl der f.eks. yngler på Færøerne.
 Ridning – dét at "ride", f.eks. på en hest.
 Ride (band) – engelsk rockband
 Ride (film fra 1998) – amerikansk komediefilm af Millicent Shelton
 Sally Ride – den første amerikanske kvinde i rummet.